Георгина Норберта Јохана Франциска Антониа Марија Рафаела, грофица од Вилцека (24. октобар 1921 — 18. октобар 1989) је била ћерка Фердинанда Марије, грофа од Вилцека (1893 – 1977) и супруга Франца Јозефа II од Лихтенштајна коме је родила петоро деце. Умрла је у Грабсу у Швајцарској.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1921.
Умрли 1989.
Кнежевска породица Лихтенштајн